Джордж Эдвард Хутштайнер () (17 февраля 1891, Телл-Сити, Индиана, США — 29 июня 1967, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США) — военный атташе США в прибалтийских государствах.

Биография 
Родился в семье эмигрантов из Второго рейха, Густава Хутштайнера (1844 — 1902) и Луизы Людвиг (1860 — 1936). Родственники семьи проживали в Гисене.

В 1938 был назначен военным атташе по трём прибалтийским государствам. Во время поздней части Зимней войны (1939-1940) являлся майором. Он получил орден Орлиного креста 3-го класса за заслуги перед Эстонией в 1940. Уехал в Хельсинки в июне 1940 года после присоединения Прибалтики к СССР, и стал послом (по другим данным военным прокурором) в Финляндии, где сменил майора Фрэнка Б. Хейна, военного агента США в Финляндии. До этого Хейн прибыл в Хельсинки из Москвы в ноябре 1939 в период Зимней войны, и когда Хатштайнер стал военным омбудсменом, Хейн продолжил работу в качестве его заместителя в феврале 1940. Хатштайнер вернулся на своё первоначальное место работы в Риге 31 мая 1940. Ему удалось получить точную военную информацию от Максимилиана фон Хелленса о планах с 1941 по 1942 по операции «Барбаросса» во время поездки в Третий рейх. Военный атташе США Джордж Эдвард Хутштайнер вместе с коллегой из Японской империи, офицерами гитлеровского вермахта и финской армии совместно фотографировались у памятника В. И. Ленину в захваченном фашистами советском городе Петрозаводске 2 октября 1941.

Был женат на Луизе Адамс (1898 — 1981). Похоронен на частном кладбище Форест-Лаун.

Примечания

Ссылки 
 Интересная фотография
 Major George E. Huthsteiner July 25, 1940 
 Lt. Stanley W. Lipski (center), U.S. Military Attache to Finland George Edward Huthsteiner (2d from left), and Finnish officers with large gun, ca. 1940